Фанти — африканский народ, живущий в Гане.
 Фанти, Гаэтано (1687—1759) — художник-фрескист итальянского происхождения.
 Фанти, Манфредо (; 1806−1865) — итальянский генерал.
 Фанти, Сигизмондо (Sigismondo Fanti; 14…−15…) — итальянский писатель из Феррары, автор «Итальянской грамматики» (1514).
 Фанти, Сильвио (; 1919−1997) — швейцарский психиатр, основатель теории микропсихоанализа.

Примечания